Добрая Надия — название населённых пунктов на Украине:

 Добрая Надия — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Добрая Надия — село в Жовтневом районе Николаевской области.